Бирманското диво куче или Сивото куче от Бирма е същество, приличащо на куче или вълк, което живее в Мианмар. То населява горските региони на Мианмар, като там намира убежище и плячка. Според местните това същество е демон, пратен на земята от боговете, за да наказва грешните хора.

Наблюдения 
Първото наблюдение е направено през 1913 от П. Е. Адамс и е описано през 1933 в книгата A Game Book for Burma and Adjoining Territories. В нея бирманското диво куче е представено като рядък вид животно.

Друго наблюдение е направено от японеца Чанг. Той е прекарал 10 години в Бирма. Чанг направил няколко наблюдения на животното, като бил изумен от неговия огромен размер и сивия му цвят. Оттогава датира и името му „Бирманско сиво диво куче“.

Източници 

Криптиди
География на Мианмар
Култура на Мианмар